Под именем Карл Юхан Бернадот известны:

 Карл XIV Юхан — король Швеции и Норвегии (1818—1844), основатель династии Бернадотов
 Карл Юхан Артур Бернадот — граф Висборгский, младший сын короля Швеции Густава VI